Blatnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Blatnice (okres Plzeň-sever)
 Blatnice (okres Třebíč)
 Blatnice pod Svatým Antonínkem (okres Hodonín)
 Boršice u Blatnice (okres Uherské Hradiště)